HMS Sceptre je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Sceptre (1781) 
 HMS Sceptre (1802) 
 HMS Sceptre (1917) 
 HMS Sceptre (P215) 
 HMS Sceptre (S104)

Sceptre